Krasnoznàmenka (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Krasnoznàmenka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia